Il doppio del torneo di tennis WCT Tournament of Champions 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Guy Forget e Yannick Noah che hanno battuto in finale Gary Donnelly e Peter Fleming 4-6, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (quarti di finale)
 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (secondo turno)
 Guy Forget /  Yannick Noah (Campioni)
 Gary Donnelly /  Peter Fleming (finale)

 Pat Cash /  Slobodan Živojinović (quarti di finale)
 Sherwood Stewart /  Kim Warwick (primo turno)
 Jakob Hlasek /  Danie Visser (secondo turno)
 Matt Anger /  Ken Flach (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WCT Tournament of Champions 1987